Революцио́нная у́лица — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.

Белоруссия 
 Революционная улица — улица в Витебске.
 Революционная улица — улица в Минске.

Россия 
 Революционная улица — улица в Астрахани.
 Революционная улица — улица в Балакове Саратовской области.
 Революционная улица — улица в Батайске Ростовской области.
 Революционная улица — улица в Берёзовском Свердловской области.
 Революционная улица — улица в Вельске.
 Революционная улица — улица в Волгограде.
 Революционная улица — улица в Волоколамске Московской области.
 В Геленджике Краснодарского края:
 Революционная улица.
 Революционная улица (село Кабардинка).
 Революционная улица (село Марьина Роща).
 Революционная улица (село Пшада).
 Революционная улица — улица в Дедовске Московской области.
 Революционная улица — улица в Димитровграде Ульяновской области.
 Революционная улица — улица в Иванове.
 Революционная улица — улица в Ижевске.
 Революционная улица — улица в Ишимбае республики Башкортостан.
 Революционная улица — улица в Казани.
 Революционная улица — улица в Каменске-Уральском Свердловской области.
 Революционная улица — улица в Камышине Волгоградской области.
 Революционная улица — улица в Краснодаре.
 Революционная улица — улица в селе Михайловка Уфимского района республики Башкортостан.
 Революционная улица — улица в Нальчике.
 Революционная улица — улица в Невинномысске Ставропольского края.
 Революционная улица — улица в Нижнем Новгороде.
 Революционная улица — улица в Новокузнецке Кемеровской области.
 Революционная улица — улица в Новошахтинске Ростовской области.
 Революционная улица — улица в Омске.
 Революционная улица — улица в Пензе.
 Революционная улица — улица в Петрозаводске.
 Революционная улица — улица в Ростове-на-Дону.
 Революционная улица — улица в Рубцовске Алтайского края.
 Революционная улица — улица в Салавате республики Башкортостан.
 Революционная улица — улица в Самаре.
 Революционная улица — улица в Саранске.
 Революционная улица — улица в Саратове.
 Революционная улица — улица в Смоленске.
 Революционная улица — улица в Советске Кировской области.
 Революционная улица — улица в Ставрополе.
 Революционная улица — улица в Старом Осколе Белгородской области.
 Революционная улица — улица в Стерлитамаке республики Башкортостан.
 Революционная улица — улица в Сургуте Ханты-Мансийского автономного округа Тюменской области.
 Революционная улица — улица в Твери.
 Революционная улица — улица в сельском поселении Тимашево Кинель-Черкасского района Самарской области.
 Революционная улица — улица в Тобольске Тюменской области.
 Революционная улица — улица в Тольятти Самарской области.
 Революционная улица — улица в Томске.
 Революционная улица — улица в Ульяновске.
 Революционная улица — улица в Уфе.
 Революционная улица — улица в Феодосии.
 Революционная улица — улица в станице Ханской Майкопа.
 Революционная улица — улица в Черкесске.
 Революционная улица — улица в Шахтах Ростовской области.
 Революционная улица — улица в Энгельсе Саратовской области.
 Революционная улица — улица в Ярославле.

Украина 
 Революционная улица — прежнее название Трамвайной улицы в Виннице.
 Революционная улица — улица в Горловке Донецкой области.
 Революционная улица — прежнее название улицы Полковника Горленко в Днепре.
 Революционная улица — улица в Донецке.
 Революционная улица — прежнее название улицы Профессора Скидина в Запорожье.
 Революционная улица — прежнее название улицы Степана Тильги в Кривом Роге Днепропетровской области.
 Революционная улица — улица в Луганске.
 Революционная улица — улица в Луцке.
 Революционная улица — прежнее название улицы Революции Достоинства в Полтаве.

См. также 
 Улица Революции
 Революционный проспект — проспект в Подольске Московской области
 Революционный переулок
 Революционный проезд